Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier II, se dispute à Fairfax du 13 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Zina Garrison, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betsy Nagelsen et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Washington
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en février 1989